Предикат може да означава:

 Това, което се изказва или твърди в едно логическо съждение
 Сказуемо, понякога наричано „предикат“

Вижте също 
Предикация